Юлиа́н Константи́нович Редько́ (21 мая 1905 — 27 мая 1993) — советский и украинский , специалист по украинской антропонимии,  и . Доктор филологических наук (1969), почётный член Научного общества имени Шевченко (НТШ).

Биография 
Окончил Станиславскую гимназию во Львове. В 1924—1925 гг. был студентом медицинского факультета Украинского тайного университета, основанном во Львове после ликвидации украинских кафедр во время польской оккупации. Издавал подпольную студенческую газету «Метеор» (под псевдонимом Мстислав Хмара), участвовал в деятельности за возрождение украинской высшей школы. В 1925 году был арестован, полгода провёл в тюрьме. В 1926 году написал повесть «Дурні діти», отразившую настроения западноукраинской молодёжи тех лет. Книга была издана в том же году в Берлине органом ЗУНР «Український прапор» под псевдонимом, однако на родине писателя попала в списки запрещённой литературы. (Она была несколько раз переиздана за границей, а на Украине полностью опубликована в 2008 году в дурнале «Дзвін».)

После закрытия Украинского тайного университета поступил в Львовском университете, где в 1927—32 гг. изучал славянскую филологию. В 1931—1939 гг. преподавал в католической гимназии во Львове, в годы Великой Отечественной войны в различных учебных заведениях. После войны работал в , где заведовал кафедрой.

В 1950-е гг. был деканом филологического факультета Львовского пединститута. Подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Лексические и грамматические особенности языка Павла Арсеньевича Грабовского» (защищена в Львовском государственном университете в 1953 году). С 1959 года работал в Львовском госуниверситете на кафедре украинского языка.

Заинтересовавшись антропонимией, в 1950-х гг. начал масштабный сбор данных об украинских фамилиях, распространённых в различных регионах республики. В 1969 году в Академии наук Украинской ССР защитил докторскую диссертацию на тему «Современные украинские фамилии (происхождение, словообразование, территориальное распространение)».

В 1970-е гг. работал над словарём выдающихся деятелей Галиции (более 3 тыс. персоналий). В начале 1990-х гг. стал одним из участников сборника «Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити» (Львів, 1994).

Как прозаик стал известен в 1990-е гг, когда стали публиковаться его повести («Дурні діти», «Дороги та бездоріжжя»). К другим произведениям относятся сборник стихотворений в прозе «З юних днів», сборники рассказов «Квіти», «Так було», «Учора і сьогодні».

Вклад в науку 
К основным трудам Ю. К. Редько относятся книги, посвящённые структуре и происхождению украинских фамилий. Они вышли в 1966 и 1968 гг., незадолго до того, как в Оксфорде была опубликована знаменитая книга Б. Г. Унбегауна, посвящённая русским фамилиям («Russian surnames», 1972).

Первая книга, «Современные украинские фамилии» (1966), целиком посвящена именно происхождению фамилий. В книге три части: в первой рассказывается о семантике фамилий (по типам исходной основы — от личных имен, от топонимов, от названия социальной принадлежности и т. п.), во второй об их словообразовательных и грамматических особенностях (прежде всего о суффиксах, используемых для образования фамилий), в третьей о географическом распределении разных типов фамилий по территории Украинской ССР.

Вторая книга, «Справочник украинских фамилий» (1968), имеет более практическую направленность. Основную часть книги занимает алфавитный словарь-указатель фамилий, написание, произношение либо склонение которых может представлять трудности.

В 1970-е гг. Ю. К. Редько готовил к изданию фундаментальный словарь современных украинских фамилий («Словник сучасних українських прізвищ»), полная картотека фамилий включала 90 тыс. единиц. Частично этот труд был издан в 2007 году Научным обществом имени Шевченко; в словарь вошло 25600 фамилий с информацией об их правописании, грамматических характеристиках, этимологии и распространения.

Основные труды 
 Редько Ю. К. Сучаснi українські прізвища. / Відповідальний редактор — доктор філологічних наук І. І. Ковалик. Київ, 1966.
 Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. / За редакцією кандидата філологічних наук Івана Варченка. Київ, 1968.
 Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. Т. 1: А—М. Львів, 2007. — XXVI, 720 с. ISBN 996-8868-06-4
 Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ: У 2-х тт. / Ред. Д. Гринчишин. Т. 2: Н—Я. Львів, 2007. — 721—1438 с. ISBN 996-8868-07-2

О нём 
 Маркіян Кульчицький. Юліан Редько — редактор молодіжної нелегальної газети «Метеор» (1924—1925) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: Зб. наук. пр. Вип. 12. Львів, 2004.
 Актуальні питання антропоніміки: Збірник матеріалів наукових читань пам ’яті Юліана Костянтиновича Редька (25-26 травня 2005 р., м. Київ) / Ред. І.В. Єфименко; Національна академія наук України. Інститут української мови. Київ, 2005.
 Юліан Редько (1905—1993): Статті. Спогади. Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька; Наук. ред. О. Луцький. Львів, 2006.
 Юліан Редько (1905—1993): Бібліографічний покажчик. Спогади. Дослідження / Авт.-упоряд. Т. Ю. Кульчицька; Наук. ред. О. Луцький. Львів, 2006. Аннотация
 Тетяна Кульчицька. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність профессора Юліана Редька // Вісник Львівського Університету. Серія Філологічна. Випуск 38, Частина ІI. 2006.
 Дмитро Гринчишин. Ономастичні дослідження профессора Юліана Редька // Вісник Львівського Університету. Серія Філологічна. Випуск 38, Частина ІI. 2006. Текст статьи
 Ніна Захлюпана. Ю. К. Редько — учений, перекладач, письменник // Вісник Львівського Університету. Серія Філологічна. Випуск 38, Частина ІI. 2006. Текст статьи
 Маркіян Кульчицький. Автобіографічна повість Юліана Редька «Дурні діти» (1926) як документ часу // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. 2008. Вип. 1 (16). — С. 485—494. Текст статьи

Примечания

Ссылки 
 Труды Ю. К. Редько («Сучаснi українські прізвища», «Довідник українських прізвищ»)

Выпускники Львовского университета
Украинисты
Лексикографы
Ономасты
Украинские писатели
Издатели по алфавиту
Издатели XX века
Издатели Украины
Авторы энциклопедий и словарей